Ellerby kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Ellerby, East Riding of Yorkshire, civil parish i England, 
 Ellerby, North Yorkshire, ort i England,